Morrisville ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in Kanada:
 Morrisville (Newfoundland and Labrador)

in den Vereinigten Staaten:
 Morrisville (Alabama)
 Morrisville (Missouri)
 Morrisville (New Jersey)
 Morrisville (New York)
 Morrisville (North Carolina)
 Morrisville (Ohio)
 Morrisville (Pennsylvania)
 Morrisville (South Carolina)
 Morrisville (Vermont)
 Morrisville (Virginia)